Берендс () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Берендс, Герман (1907—1948) — немецкий юрист, группенфюрер СС и генерал-лейтенант полиции, высший руководитель СС и полиции в Сербии.
 Берендс, Карл Ильич — Георгиевский кавалер; полковник; № 9061; 26 ноября 1853.
 Берендс, Татьяна Константиновна (1919—1999, Москва) — советский учёный, лауреат Ленинской премии.

См. также 
 Беренс